Tenisowy turniej WTA Family Circle Cup 2007 odbył się w dniach 7 - 15 kwietnia w amerykańskim Charleston na kortach ziemnych. Pula nagród wyniosła 1 340 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2007 w tenisie ziemnym
2007